Drom é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Drom apresentava uma população de 166 habitantes, distribuídos por 100 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain